Яромко:

 Яромко, Валерий Николаевич (1940—1999) — советский футболист.
 Яромко, Сергей Валерьевич (род. 1967) — советский и белорусский футболист; тренер.